Lipfert ist der Familienname der folgenden Personen:

 Albert Lipfert (1930–2020), deutscher Tierarzt und Politiker (SPD)
 Bernd Lipfert, deutscher Basketballspieler

 Otto Lipfert (1864–1942), deutsch-australischer Naturforscher und Taxidermist
 Sarah Lipfert (* 1979), deutsche Jazzsängerin